Amphioplus gibbosus är en ormstjärneart som beskrevs av Ljungman 1867. Amphioplus gibbosus ingår i släktet Amphioplus och familjen trådormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trådormstjärnor
gibbosus